Settimesi – abitanti di Settime
Settimesi – abitanti di Settimo San Pietro
Settimesi – abitanti di Settimo Torinese
Settimesi – abitanti di Settimo Vittone